Дзугаев () — осетинская фамилия. Известные носители:

 Дзугаев, Георгий Хасакоевич (1911—1985) — осетинский советский поэт и писатель, общественный деятель.
 Дзугаев, Дзибута Закаевич (1914-?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Дзугаев, Коста Георгиевич (род. 1956) — осетинский политический деятель, помощник президента Республики Южная Осетия.
 Дзугаев Мухьаммад хьехам — исламский проповедник.
 Дзугаев, Мусса Дзибушкаевич (род. 1955) — экс-глава города Карабаша Челябинской области.